Stefano Okaka Chuka (Castiglione del Lago, 9 de agosto de 1989) é um futebolista italiano, que atua como atacante. Atualmente, é contratado pelo clube turco İstanbul Başakşehir.

Nascidos em 1989
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Spezia Calcio
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do Watford F.C.
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do İstanbul Başakşehir FK
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol